

Wydarzenia 

 IV starożytne igrzyska olimpijskie. W biegu prostym zwyciężył Polychares z Mesenii